Бакоачи има више значења:

 Општина Бакоачи (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бакоачи (Бакоачи, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику